Rupprich steht für

Familiennamen:

 Hans Rupprich (1898–1972), österreichischer Literaturhistoriker
 Steven Rupprich (* 1989), deutscher Eishockeyspieler

Sonstiges:

 Knecht Ruprecht, regionale Bezeichnung (Dialekt) v. a. in der Region Erzgebirge/Frankenwald